Alphonse Tchami – ex calciatore camerunese
 Hervé Tchami – calciatore camerunese
 Tchami – pseudonimo di Martin Joseph Léonard Bresso, disc jockey e produttore discografico francese